

Пшенславиці — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Пшенславиці — село в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства